Die Kaspersky Lab Riga Open 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 1) waren ein Snookerturnier, das vom 29. Juli bis zum 2. August 2015 in der lettischen Hauptstadt Riga ausgetragen wurde. Es war das erste Event der Players Tour Championship 2015/16 und das erste Turnier der European Tour. Damit war es ein offizielles Minor-Ranglistenturnier der Main-Tour in der Saison 2015/16. Es handelte sich um die zweite Austragung der Riga Open, nachdem das Turnier im vorherigen Jahr erstmals stattgefunden hatte. Titelverteidiger war der Engländer Mark Selby, der in der Runde der letzten 32 gegen den Iren Ken Doherty mit 1:4 ausschied. Im Finale konnte sich der Engländer Barry Hawkins gegen seinen Landsmann Tom Ford mit 4:1 durchsetzen.

Preisgeld

Vorrunde 
Für das Turnier hatten 195 Spieler gemeldet. In zwei Ausscheidungsrunden wurde das Feld auf 128 Spieler reduziert. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Alle fünf deutschen Teilnehmer schafften den Einzug in Runde zwei, Lukas Kleckers, Roman Dietzel und Robin Otto gelang sogar der Einzug in die Hauptrunde.

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale

Century-Breaks

Einzelnachweise 

Players Tour Championship 2015/16
2015